Il singolare del Volvo U.S. National Indoor 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Andre Agassi era il detentore del titolo, ma ha perso nel 3º turno contro Johan Kriek.

Brad Gilbert ha battuto in finale Kriek che si è ritirato sul punteggio di 6–2, 6–2 .

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Volvo U.S. National Indoor 1989